Gerhart (motorfiets), Amerikaans motorfietsmerk

 Personen
 Gerhart Hauptmann (1862-1946), Duits schrijver
 Gerhart Riegner (1911-2001), Duits theoloog 
 Nikolaus Gerhart (1944), Duits beeldhouwer